Szuhar (növénynemzetség)
 Szuhar (folyó)